Miejscowości w Polsce:
 Skrzynice – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino
 Wsie w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jabłonna:
 Skrzynice Drugie
 Skrzynice Pierwsze
 Skrzynice-Kolonia